«С Новым годом!» — приветствие и поздравление во время празднования Нового года.

С Новым годом! может также относиться:

Фильмы 
 «С Новым годом!» (фильм, 1973) или La bonne année — французский фильм 1973 года режиссёра Клода Лелуша.
 «С Новым годом!» (фильм, 1987) — американский ремейк французского фильма режиссёра Джона Эвилдсена.
 «С Новым годом!» (фильм, 2008) — швейцарский фильм 2008 года.
 «С Новым годом!» (фильм, 2014) — индийский фильм режиссёра Фары Хан.
 «С Новым годом!» (фильм, 2017)

 Операция «С Новым годом!» — первоначальное название советского фильма 1971 года «Проверка на дорогах».
 Операция «С Новым годом!» — российский фильм 1996 года.